Kasper Stadaas (ur. 21 lutego 1994) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Il Heming.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 7 stycznia 2011 roku, podczas zawodów juniorskich w norweskiej miejscowości Liatoppen/ Ål, gdzie nie wystartował w biegu na 10 km stylem dowolnym. Dzień później w kwalifikacjach sprintu stylem klasycznym zajął 207. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 3 lutego 2016 roku w Drammen, w sprincie stylem klasycznym zajął 51. miejsce. Pierwsze punkty zdobył 2 grudnia 2017 w Lillehammer, podczas sprintu stylem klasycznym zajął 7. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Stadaas nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1994